Ami Aspelund – cantante finlandese
 Carl Edvard Aspelund – religioso e giornalista finlandese
 Monica Aspelund – cantante finlandese